У́тренняя Доли́на — хутор в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 119 км. Расстояние до районного центра: 18 км.

История 
Основан в 1924 году. Бывшее лютеранское село Моргенталь ( — Утренняя долина). В советский период населённый пункт входил в состав Минераловодского района Орджоникидзевского края.

До 2015 года село Утренняя Долина относилось к территории муниципального образования «Сельское поселение Марьино-Колодцевский сельсовет» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

Национальный состав

Из 206 жителей — 202 немцы (1926).

По данным переписи 2002 года, 92 % населения — русские.

Памятники 
 Братская могила 370 советских воинов, погибших при освобождении хутора от фашистских захватчиков. Январь 1943, 1955 года

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае